Il gruppo dello xenotime è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dello xenotime 
 Chernovite-(Y)
 Dreyerite
 Pretulite
 Wakefieldite-(Ce)
 Wakefieldite-(Y)
 Xenotime-(Y)
 Xenotime-(Yb)

Note

Collegamenti esterni 
 

Xenotime